Kaká (1982) —  ex-futebolista brasileiro
Claudiano Bezerra da Silva (1981) — futebolista brasileiro que atua como zagueiro
Kaká Werá (????) — escritor, ambientalista e conferencista brasileiro
Kazimierz Deyna (1947–1989) — futebolista polonês
Rajesh Khanna (1942–2012) — ator, produtor de cinema e político indiano

Ver também

 Cacá

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Hipocorísticos